El Conde Alberto Federico Guillermo Bernardo de Hohenau (Palacio de Albrechtsberg, Dresde, 21 de mayo de 1857-Ochelhermsdorf, 15 de abril de 1914) fue un noble alemán.

Federico, también conocido como Fritz, era un hijo del Príncipe Alberto de Prusia (1809-1872), quien era hermano del emperador Guillermo I y del rey Federico Guillermo IV de Prusia, de su segundo matrimonio morganático con Rosalie (1820-1879), hija del Ministro prusiano de Guerra Gustav von Rauch. Debido a que el matrimonio de su padre con su madre era morganático, Federico no figuraba como miembro de la Casa de Hohenzollern.

Después de la muerte de su madre, Federico y su hermano mayor Guillermo heredaron el Palacio de Albrechtsberg en Dresde, que ocupó hasta su muerte. En 1901, junto con Friedrich Botho, un hermano del Príncipe Felipe de Eulenburg, tuvo que abandonar el servicio militar prusiano por causa de sus inclinaciones honosexuales.

Federico también estuvo involucrado en los dos mayores escándalos del Imperio alemán durante el reinado del Kaiser Guillermo II. Pertenecía al "círculo de Liebenberg" y jugó un papel junto con su esposa en el llamado asunto Kotze.

Familia 
Federico contrajo matrimonio con Carlota von der Decken (1863-1933) el 21 de junio de 1881 en Berbisdorf. La pareja tuvo los siguientes hijos:

 Albrecht Graf von Hohenau (1882-1966)
 Wilhelm Graf von Hohenau (1884-1957), jinete que compitió en las Olimpiadas de verano de 1912.
 Friedrich Karl Graf von Hohenau (1895-1929)
 Friedrich Franz Graf von Hohenau (1896-1918), muerto en combate durante la Primera Guerra Mundial.

Ancestros

Referencias 

 John C. G. Röhl, Wilhelm II.: der Aufbau der persönlichen Monarchie, 1888-1900, Munich: C. H. Beck, 2001, pp. 744seqq.
 Wolfgang Wippermann, Skandal im Jagdschloss Grunewald. Männlichkeit und Ehre im deutschen Kaiserreich, Darmstadt: Primus Verlag, 2010. 
 http://www.blasewitz1.de/albrecht.htm
 https://web.archive.org/web/20071010040150/http://www.auris-subtilis.de/as-media/booklets/book-albrechtsbg.pdf
 John C. G. Röhl, Kaiser, Hof und Staat: Wilhelm II. und die deutsche Politik, Munich: C. H. Beck, 2002, p. 108

Condes de Alemania
Nacidos en Dresde
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)